Бобров може бити:

 Бобров (Русија), град у Русији
 Бобров (Наместово), насеље у округу Наместово, Жилински крај, Словачка Република